

Patronyme 

 Hans Wyer (1927-2012), homme politique suisse ;
 John Wyer (1909-1989), ingénieur anglais et dirigeant de l'écurie de course automobile John Wyer Automotive Engineering.
 Reginald H. Wyer (1901-1970), directeur de la photographie britannique

Voir aussi 
 Barrière de Wyers, barrière de glace en Antarctique.